Bombon (Camarines Sur), een Filipijnse gemeente
Bombon (Seine-et-Marne), een Franse gemeente
Bombon (Sao Tomé), een dorp op Sao Tomé
Bombón, een Argentijns/Spaanse film (2005) van Carlos Sorin